James Fergusson ist der Name folgender Personen:

* James Fergusson, 2. Baronet (1688–1759), schottischer Politiker
 James Fergusson, 4. Baronet (1765–1838)
 James Fergusson (Offizier) (1787–1864), britischer Offizier und Gouverneur von Gibraltar
 James Fergusson (Architekt) (1808–1886), schottischer Architekt und Schriftsteller
 James Fergusson, 6. Baronet (1832–1907), schottischer Kolonialgouverneur
 James Fergusson, 8. Baronet (1904–1973), Lord Leutnant von Ayrshire

Siehe auch:
 James Ferguson